Список лидеров кинопроката США 2013 года содержит аннотированное перечисление фильмов, которые занимали первое место в США по итогам сборов каждой из недель 2013 года.

Список 
Указаны сборы в кинопрокате за одну текущую неделю.

См. также 
 Список лидеров кинопроката России и СНГ (за исключением Украины) 2013 года
 2013 год в кино

Примечания 

Списки лидеров кинопроката США